Il doppio del torneo di tennis Open de Tenis Comunidad Valenciana 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Škoch e Tomáš Zíb che hanno battuto in finale Lukáš Dlouhý e Pavel Vízner 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Martín García /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Petr Pála /  Cyril Suk (semifinali)

 Jaroslav Levinský /  Michal Mertiňák (primo turno)
 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2006
ATP Tour 2006